Tarouca —  cidade no distrito de Viseu
 Tarouca (freguesia) — freguesia extinta concelho de mesmo nome
 Tarouca e Dálvares — freguesia no concelho de Tarouca
 São João de Tarouca — freguesia no concelho de Tarouca
 Tarouquela — freguesia no concelho de Cinfães

Desambiguações de topônimos